Phillips puede referirse a:

 La curva de Phillips, un concepto de macroeconomía.
 Phillips Academy, colegio de Estados Unidos.
 Colección Phillips, museo de arte localizado en Washington D. C., Estados Unidos.
 Capitán Phillips, película estadounidense dirigida por Paul Greengrass y protagonizada por Tom Hanks.
 Phillips (constructor), constructor de autos de carreras estadounidense.

Lugares 
 Condado de Phillips (Arkansas), condado del estado de Arkansas, Estados Unidos.
 Condado de Phillips (Colorado), Estados Unidos.
 Condado de Phillips (Kansas), Estados Unidos.
 Condado de Phillips (Montana), Estados Unidos.
 Phillips (Argentina), distrito y localidad de Argentina.